

Presentación previa 
Por ser un torneo nuevo no tiene campeón defensor.

Daniel Muñoz de la Nava derrotó en la final a Radu Albot.

Cabezas de serie 

  Marcel Granollers (Cuartos de final)
  Teimuraz Gabashvili (Cuartos de final)
  Damir Džumhur (Cuartos de final)
  Blaž Rola (Primera ronda)

<ol start=5>
  Radu Albot ''(Finalista)
  Alexander Kudryavtsev ''(Primera ronda)
 ''' Daniel Muñoz de la Nava (Campeón)
  Horacio Zeballos ''(Semifinales)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Hoff Open 2015